Dry Creek kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Dry Creek (Alaska)
Dry Creek (Oklahoma)